Nahom Girmai Netabay, född 28 augusti 1994, är en svensk fotbollsspelare som spelar för Kalmar FF.

Karriär
Den 9 december 2017 värvades Girmai av Varbergs BoIS. 

Den 11 december 2019 värvades Girmai av IK Sirius, där han skrev på ett tvåårskontrakt. Girmai gjorde allsvensk debut den 14 juni 2020 i en 0–2-förlust mot Djurgårdens IF, där han blev inbytt i den 74:e minuten mot Adam Hellborg.

I december 2021 blev Girmai klar för Kalmar FF.

Privat
Nahom Girmai har eritreanskt ursprung.

Källor

Nahom Girmai på fotbolltransfers.com

Noter

Svenska fotbollsspelare
Spelare i Kristianstads FF
Spelare i Kristianstad FC
Spelare i Varbergs BoIS
Spelare i IK Sirius FK
Spelare i Kalmar FF
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Spelare i Superettan
Spelare i Division 1 i fotboll för herrar
Födda 1994
Levande personer
Män
Svenska idrottare under 2000-talet